Nazionale di curling maschile dell'Italia
Nazionale di curling femminile dell'Italia
Nazionale junior di curling maschile dell'Italia
Nazionale junior di curling femminile dell'Italia
Nazionale misti di curling dell'Italia
Nazionale di curling doppio misto dell'Italia
Nazionale senior di curling dell'Italia
Nazionale allievi di curling dell'Italia
Nazionale di curling disabili dell'Italia